Alžběta Renata Lotrinská (9. října 1574, Nancy – 4. ledna 1635, Braunau am Inn) byla sňatkem s Maxmiliánem I. Bavorským vévodkyně a kurfiřtka bavorská. Neměla děti, což způsobilo nástupnickou krizi, ale její osobní vztah s manželem byl dobrý. Neměla žádný politický vliv, ale byla známá svou obětavostí a dobročinností.

Život 
Alžběta se narodila jako dcera Karla III. Lotrinského a jeho manželky Claude Francouzské.

9. února 1595 se jako dvacetiletá v Nancy provdala za o rok staršího Maxmiliána Bavorského. Sňatek byl ujednán tak, aby potvrdil spojenectví mezi dvěma katolickými dynastiemi Bavorska a Lotrinska a poskytl Bavorsku spojení s Francií a Toskánskem, protože její sestra se provdala za toskánského velkovévodu. V roce 1597 se Maxmilián dostal k moci jako kurfiřt.

Manželství bylo bezdětné kvůli Alžbětině neplodnosti, což jí způsobilo mnohé trápení. Přesto byl její vztah s manželem popisován jako dobrý a harmonický. Ale bezdětnost se stala politickým neúspěchem, protože nebylo zajištěno bavorské nástupnictví.

Alžběta byla popisována jako velmi zbožná katolička, která věnovala mnoho svého času náboženským povinnostem, a proslula svým asketickým způsobem života. Jako novomanželka byla vnímána jako živá a veselá, ale s věkem se stala melancholičtější a depresivnější. Maxmilián nepřiznával Alžbětě žádný politický vliv nebo úkoly, ale ona vynakládala velké úsilí na dobročinnost.

Alžběta zemřela po dlouhé nemoci 4. ledna 1635 ve věku 60 let. Byla pohřbena v kryptě kostela sv. Michaela v Mnichově.

Protože nedala svému manželovi žádné potomky, oženil se Maxmilián jen několik měsíců po její smrti se svou neteří Marií Annou Habsburskou, se kterou zplodil dlouho očekávaného dědice.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lotrinští
Wittelsbachové
Falcké kurfiřtky
Bavorské vévodkyně
Bavorské kurfiřtky
Lotrinské princezny
Narození v roce 1574
Narození 9. října
Narození v Nancy
Úmrtí v roce 1635
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v Braunau am Inn
Pohřbení v Mnichově
Ženy